George Kunz ist der Name folgender Personen:
* George Kunz (Footballspieler) (* 1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Frederick Kunz (1856–1932), US-amerikanischer Mineraloge und Edelsteinexperte

Siehe auch:
 Georg Kunz